BK Trix kan syfta på:

 BK Trix, Karlsborg – en fotbollsförening från Karlsborg i Västergötland (tidigare känd som Karlsborgs BK)
 BK Trix, Norrköping – en fotbollsförening från Norrköping i Östergötland